Werkgruppe steht für:

 Werkgruppe, Begriff aus dem Festungsbau
 Werkgruppe (Kunst) zur Einordnung der Werke eines Künstlers
 Werkgruppe (Musik) zur Einordnung der Werke eines Komponisten
 Werkgruppe (Literatur) zur Einordnung der Werke eines Schriftstellers